Крутоярка () — село в Еланецком районе Николаевской области Украины.

Основано в 1870 году. Население по переписи 2001 года составляло 241 человек. Почтовый индекс — 55513. Телефонный код — 5159. Занимает площадь 0,67 км².

Местный совет 
55510, Николаевская обл., Еланецкий р-н, с. Ясногородка, ул. Спортивная, 17

Ссылки 
 Учётная карточка населённого пункта — Крутоярка на сайте Верховной рады 

Населённые пункты Еланецкого района